Reingold ist der Familienname folgender Personen:

 Omer Reingold (* um 1971), israelischer Informatiker
 Jekaterina Albertowna Reingold (* 2001), russische Tennisspielerin